

Les mille ans de paix avant le Jugement dernier dans la Bible 
Dans le domaine religieux, « millénium » est le terme employé pour désigner le règne de mille ans de Jésus-Christ sur Terre avant le jugement dernier. Cette période bénie est évoquée notamment au début du chapitre 20 du livre biblique de l'Apocalypse.Apocalypse selon St-Jean 20:4 
Et je vis des trônes ; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.

Millénium et concepts apparentés dans d'autres fois et croyances 

Notons toutefois qu'il existe d'autres fois judéo-chrétiennes employant ce même concept, l'une au moins antérieure au catholicisme -- l'interprétation judaïque. Par extension le concept a aussi été employé à l'époque moderne, et à l'extérieur du cadre de la foi monothéiste, un cas bien connu étant celui de l'Allemagne nazie avec son« Reich de mille ans » (Tausendjähriges Reich), imaginé par Hitler, et intégré à la propagande du NSDAP.         

On regroupe ces diverses théories prédisant ou évoquant une période de grâce de mille ans, qu'elle soit prochaine ou passée, sous le terme de millénarisme, et cet article donnera plus de précisions sur ces multiples théories.

Emploi de millénium ou millenarium en analyse biblique 

Malgré un assez large usage de « millénium » en français et en anglais courant, et sa bonne fortune en littérature populaire notamment, la majorité des Wikipédia traitant du millénarisme renvoient plutôt vers un équivalent à millénaire (par ex.l'article italien millenarismo qui réfère à millennio) pour nommer la période de mille an de félicité. Cela est peut-être dû au fait que le terme 'millénium', bien que d'apparence latine ne l'est aucunement.  Cela explique pourquoi il est loin de faire l'unanimité au niveau de son usage savant. On note donc que certains érudits, ainsi que l'église des adventistes centrée sur l'attente de cette période au sein de sa foi, emploient plutôt «millenarium» pour évoquer la période de grâce de mille ans après l’apocalypse.

Perspective historique 

Sur ce sujet de l’emploi de « millénium » auquel certains préfèrent donc « millénarium » on lira avec intérêt Sylvain Gouguenheim qui au terme de son texte savant «L'invention des terreurs de l'an mil», épilogue sur la question dans son "Appendice :  De l'usage des termes « millenium » et « millenarium » et sur l'origine respective des deux termes" p188. L'érudit y soutient l'avis selon lequel millenium est un terme de faux latin inventé en anglais.  Il y date la création de ce néologisme vers 1638 par John Mede. 

Gouguenheim conclut donc son exposé en manifestant un grand scepticisme quant à la justesse de l'emploi du terme millenium, qui selon son analyse confine, spécialement dans une analyse eschatologique historique, au latin de cuisine. On trouvera ici une définition du terme latin « millenarium » dans un dictionnaire latin de la Sorbonne et ici en anglais dans l'espace wiki.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Millénarisme

Mot ou expression de la Bible
Thème biblique
Nouveau Testament
Doctrine chrétienne